Canal 44 puede referirse al:

Canal 44 de Aragón, España.
Canal 44 de San Bernardo, Área Metropolitana de Santiago de Chile, Chile.

Canales de televisión por número